I Campionati europei di triathlon del 1997 si sono tenuti a Vuokatti, Finlandia in data 5 luglio 1997..

Nella gara maschile ha vinto il britannico Spencer Smith, mentre in quella femminile la svizzera Natascha Badmann.

La gara junior ha visto trionfare per la terza volta consecutiva l'olandese Ralph Zeetsen. Tra le donne ha vinto la tedesca Joelle Franzmann.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1997

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 1997